Municipio steht für:

 Municipio, politisch-staatliche Verwaltungseinheit
 Municipio (Bolivien)
 Brasilien Município, siehe Municipio#Brasilien
 Municipio (El Salvador)
 Municipio (Kolumbien)
 Municipio (Mexiko)
 italienische Gemeindebehörden, siehe Italienische Gemeinden #Municipio
 Munizipium (Rumänien), rumänisch Municipiu, Verwaltungseinheit

Siehe auch:

 Arrondissement municipal (Frankreich)
 Municipium (abhängige Stadt in der römischen Republik)
 Munizip (Begriffsklärung)